Primer Congreso Nacional, hace referencia a varios artículos:
Primer Congreso Nacional de Chile
Primer Congreso Nacional de Venezuela